Die PDPA Players Championships 2005 waren eine von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgerichtete Veranstaltungsserie im Darts mit acht Turnieren. Sie bildeten einen Bestandteil der PDC Pro Tour.

An den Players Championships konnten alle Spieler teilnehmen, welche Mitglied in der Professional Darts Players Association (PDPA) sind. An den beiden Turnieren in Lisse durften zusätzlich alle weiteren Staatsbürger der Niederlande, Belgien und Deutschland teilnehmen.

Austragungsorte 
Die zweite Saison der Players Championships fand in sechs verschiedenen Städten statt. Davon lagen fünf auf den Britischen Inseln sowie eine in den Niederlanden.

Preisgelder 
Bei den Turnieren wurden jeweils Preisgelder in Höhe von £ 19.600 ausgeschüttet, zusätzlich £ 2.400 für jeden Neundarter.

Turniere 
Die folgenden Turnierbäume zeigen die Ergebnisse der Players Championships jeweils ab dem Viertelfinale. Die Begegnungen wurden im Modus „best of 5 sets“ ausgetragen.

PDPA Players Championship Isle of Wight 1 
Datum: 18. Juni 2005
Austragungsort:  Savoy Hotel, Isle of Wight
Link:

PDPA Players Championship Isle of Wight 2 
Datum: 19. Juni 2005
Austragungsort:  Savoy Hotel, Isle of Wight
Link:

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 23. Juli 2005
Austragungsort:  Winter Gardens, Blackpool
Link:

PDPA Players Championship Wales 
Datum: 24. September 2005
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Ireland 
Datum: 22. Oktober 2005
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Scotland 
Datum: 5. November 2005
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 1 
Datum: 12. November 2005
Austragungsort:  Golden Tulip Hotel, Lisse
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 2 
Datum: 13. November 2005
Austragungsort:  Golden Tulip Hotel, Lisse
Link:

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt den einen Nine dart finish der 8 Players Championships 2005:

Weblinks 
 Players Championships 2005 in der Datenbank mastercaller.com, abgerufen am 22. Juli 2020.

Einzelnachweise 

2005
PDC Pro Tour 2005